Сьюзан Салливан (, род. 18 ноября 1942) — американская телевизионная актриса, с карьерой в мыльных операх и в прайм-тайм сериалах.

Биография 
Сьюзан Салливан родилась в 1942 году в семье менеджера по рекламе. В 1964 году окончила Университет Хофстра.

Салливан получила первую известность благодаря роли в дневной мыльной опере «Другой мир» (1971—1976). Она позже появилась в сериалах «Барнаби Джонс» (1976—1978) и «Это жизнь» (1980—1981). Также она снялась в недолго просуществовавшем сериале 1978 года «Беременность», который принёс ей номинацию на премию «Эмми» «за лучшую женскую роль в драматическом телесериале».

Салливан достигла наибольшей известности по роли в популярной прайм-тайм мыльной опере 80-х «Фэлкон Крест» (1981—1989). Салливан снялась в сериале «Дарма и Грег» (1997—2002), который принёс ей номинацию на «Золотой глобус» в 1999 году. Она также сыграла роль матери героини Камерон Диас в фильме «Свадьба лучшего друга» в 1997 году. С 2009 по 2016 год она исполняла роль матери главного героя в сериале «Касл».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актрисы телевидения США
Актрисы театра США
Выпускники университета Хофстра